Абу Бахр Абдуллах ибн Зейд аль-Хадрами, известный как Ибн Абу́ Исха́к (; ум. 740-е, Басра, совр. Ирак) — один из первых арабских грамматиков, представитель басрийской школы, чтец Корана.

Биография 
Полное имя: Абу Бахр Абдуллах ибн Абу Исхак (Зейд) ибн аль-Харис аль-Хадрами аль-Басри. Где и когда родился Ибн Абу Исхак неизвестно. Был вольноотпущенником (мауля) рода Аль Хадрами. Обучался у Насра ибн Асима и Яхъи ибн Ямура. Юнус ибн Хабиб говорил о нём: «Он (Ибн Абу Исхак) и грамматика — это одно и то же». Его «исключительную» (шадда) чтения Корана продолжило традицию Ибн Аббаса и, в свою очередь, повлияло на чтение Исы ибн Умара ас-Сакафи и Абу Амра ибн аль-Аля. Был объектом язвительные ответных ударов аль-Фараздака, на чьи ошибки он указывал.

По сведениям Али ибн Юсуфа аль-Кифти и др. авторов, Ибн Абу Исхак скончался в  году, в возрасте 88 лет. Погребальную молитву над ним совершил Билял ибн Абу Бурда, эмир Басры. По другим источникам, Ибн Абу Исхак умер в  или  году.

Отец и дед Ибн Абу Исхака были образованными людьми. Его правнук —  является одним из десяти известных чтецов Корана.

Примечания

Литература 

 The fundamental passage of al-Djumahi, Tabakat, ed. Hell, 6-8 is partly reproduced by Ibn Kutayba, Shi’r, 25;
 Zubaydi, Tabakat, ed. Krenkow in RSO, 1919, 117;
 Sirafi, Akhadr al-Nahwiyyin, ed. Krenkow, 25-28;
 Anbari, Nuzha, 22-5;
 Ibn al-Djazari, Kurra’, no. 1747;
 Suyuti, Muzhir, II, 247;
 G. Fliigel, Gramm. Schulen, 29.

Арабские филологи
Чтецы Корана